Miejscowości w USA:
 Massillon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
Gminy w USA:
 Massillon (ang. Massillon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar